Лісови́й — українське прізвище. Жіноча форма — Лісова. Утворене від прикметника лісовий.

Відомі носії 
 Лісовий Анатолій Семенович (* 1939) — український науковець, лікар, судмедексперт, академік УАН.
 Лісовий Андрій Львович (1902—1982) — генерал-майор, доктор військових наук, професор.
 Лісовий Андрій Омелянович — український музичний педагог, директор Київського музичного училища імені Р. Глієра у 1954—1958 роках.
 Лісовий Валерій Миколайович (* 1978) — український футболіст, півзахисник. У Вищій лізі України зіграв 14 матчів за криворізький «Кривбас».
 Лісовий Василь Семенович (1937—2012) — український філософ, громадський діяч, дисидент, політв'язень.
 Лісовий Володимир Володимирович — капітан 3-го рангу Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Лісовий Володимир Миколайович (* 1956) — член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, ректор Харківського національного медичного університету (2005—2019).
 Лісовий Володимир Михайлович (* 1947) — український режисер, драматург.
 Лісовий Дмитро — український боксер.
 Лісовий Євгеній Олегович (1989—2022) — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Лісовий Ігор Андрійович — український історик, кандидат історичних наук.
 Лісовий Максим Олексійович (* 1985) — український футболіст, півзахисник.
 Лісовий Митрофан Трохимович (1905—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Лісовий Михайло Павлович (1935—2017) — український вчений, академік Національної Академії Аграрних Наук України, член-кореспондент ВАСГНІЛ.
 Лісова Наталія Іванівна (* 1953) — український науковець і громадський діяч. Автор численних наукових статей. Проректор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.
 Лісовий Оксен Васильович — директор Національного центру «Мала академія наук України», заслужений працівник освіти України
 Лісовий Олександр Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лісовий Олександр Дмитрович (* 1938) — український кінооператор, заслужений діяч мистецтв України.
 Лісовий Олександр Іванович (1966—1987) — радянський військовослужбовець, сержант, учасник Афганської війни.
 Лісовий Петро Андрійович — псевдонім Свашенка Петра Андрійовича.
 Лісовий Павло Миколайович (1923—1999) — український літературознавець, доктор філологічних наук.
 Лісовий Сергій Гурійович (* 1959) — український військовий, полковник повітряно-десантних військ ЗСУ.
 Лісовий Сергій Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лісовий Тимофій Григорович (1923—2011) — український радянський партійний і державний діяч.
 Лісовий Ярослав Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Лісовий

Примітки 

Українські прізвища